

E néven 
 Habsburg Erzsébet lengyel királyné (egyértelműsítő lap)
 Habsburg Erzsébet (1554–1592) magyar és cseh királyi hercegnő, osztrák főhercegnő, francia királyné
 Habsburg Erzsébet (1922–1993) az utolsó magyar királynak, IV. Károlynak a leánya

Hasonló néven lásd még  
 Habsburg–Lotaringiai Erzsébet Amália főhercegnő, Ferenc Ferdinánd trónörökös húga
 Habsburg–Lotaringiai Erzsébet Franciska főhercegnő, József nádor leánya
 Habsburg–Toscanai Erzsébet Franciska főhercegnő, Mária Valéria főhercegnő leánya
 Habsburg–Lotaringiai Erzsébet Mária főhercegnő, Rudolf trónörökös leánya
 Habsburg Mária Erzsébet főhercegnő, I. Lipót német-római császár leánya
 Habsburg–Lotaringiai Mária Erzsébet főhercegnő, Mária Terézia leánya